

Cinema 
Equilibrium – film del 2002 diretto da Kurt Wimmer
 Equilibrium – episodio diretto da Steven Soderbergh del film Eros del 2004

Musica 
Equilibrium – gruppo musicale folk metal tedesco
Equilibrium – album dei Whitecross del 1995
Equilibrium – album dei Crowbar del 2000
Equilibrium – album di Erik Mongrain del 2008
Equilibrium – album di Giovanni Allevi del 2017

Televisione 
Equilibrio perduto (Equilibrium) – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Altri progetti